IBM WebSphere Portal — один из продуктов бренда WebSphere компании IBM. WebSphere Portal представляет собой решение корпоративного портала. Он позволяет комбинировать приложения и содержимое в единообразное представление, к которому пользователи получают доступ в зависимости от своих ролей. Помимо этого он также предоставляет сервисы для улучшения впечатления пользователей, с тем, чтобы унифицированный интерфейс был богаче, нежели интерфейс каждого индивидуального компонента. Например через настройку внешнего вида страниц портала, через сервисы единого предъявления пароля, через общие портлеты для обмена информацией между пользователями и многие другие средства.

Структура портала 

Структура портала состоит из нескольких модульных подсистем, а именно:
 Визуального слоя — интерфейса веб-пользователя.
 Персонализации — способность формировать динамический ответ пользователю в зависимости от его персонального профиля.
 Средств совместной работы — инструменты для обмена информацией между пользователями (электронная почта, общие ресурсы и т. д.).
 Портлетов — структур, предназначенных для легкого подключения программных модулей и сервисов.
 Приложений.
 Поиска и навигации — категоризированного содержимого портала и средств поиска необходимой информации.
 Публикаций и подписки — возможность авторизовать новое содержимое и публиковать его подписчикам.
 Администрирования и безопасности — основных сервисов Веб-сайта, таких как планировщик страниц, средств мониторинга менеджера метаданных.

Совместимые операционные системы 

 AIX 5L v5.2 и 5.3
 DYNIX/ptx
 HP-UX 11i v1 и v2
 i5/OS
 GNU/Linux
 Solaris 9 и 10
 Microsoft Windows NT версий 2000, 2003, XP Pro.

Ссылки 
 IBM RedBook WebSphere Portal Best Practices 
 IBM RedBook WebSphere Portal 4.12 Collaboration Services
 WebSphere Portal для новичков 
 WebSphere Portal Версия 6.0

IBM WebSphere